Александр Иванович Колосков: Колосков, Александр Иванович (1909—1984) — советский журналист и литературовед.
 Колосков, Александр Иванович (1902—1972) — советский изобретатель, лауреат Сталинской и Ленинской премий.